Африканский Кубок чемпионов 1984 — 20-й розыгрыш турнира. Трофей впервые завоевал клуб «Замалек» из Египта.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

 9 декабря 1984 решением правительства клуб Шутинг Старз был расформирован, как «покрывший позором Нигерию».

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1984